Йелле Воссен (; родился 22 марта 1989 года в Билзене, Бельгия) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Зюлте Варегем». Выступал за сборную Бельгии.

Клубная карьера 
На взрослом уровне Воссен дебютировал в сезоне 2006/07 в составе бельгийского «Генка», к которому присоединился в 2005 году. В своем первом чемпионате Бельгии по футболу Йелле сыграл восемь матчей и забил в них один гол. В сезонах 2007/08 и 2008/09 Воссен стал играть больше и провел соответственно 17 (3 гола) и 20 (4) матчей. Но его четвёртый сезон на взрослом уровне не задался, и после 3 безголевых игр Йелле отдали в аренду до конца сезона в «Серкль Брюгге», за который он сыграл довольно удачно: 17 игр и 6 голов в них. Летом 2010 года он вернулся в «Генк».

1 сентября 2014 года перешёл на правах аренды в «Мидлсбро» с правом выкупа за 3 миллиона фунтов. Воссен дебютировал за «Мидлсбро» 13 сентября 2014 года в матче против клуба «Хаддерсфилд Таун» заменив Ли Томлина на 59-й минуте. Первые голи и свой первый хет-трик за «Мидлсбро» забил 6 декабря 2014 года в матче против клуба «Миллуолл». Этот матч закончился со счетом 5-1 в пользу «Мидлсбро». За сезон он провел 40 матчей во всех турнирах и забил 9 голов. По окончании сезона «Мидлсбро» не воспользовалось правом выкупа и Воссен вернулся обратно в «Генк».

6 июля 2015 года перешёл в «Бернли» за 3 500 000 миллиона евро. 8 августа 2015 года дебютировал за «Бернли» в матче против «Лидс Юнайтед». Сыграл только 4 матча за «Бернли», Воссен покинул команду.

30 августа 2015 года перешёл в «Брюгге». Контракт подписан сроком на 5 лет. Первый гол за «Брюгге» забил 20 сентября 2015 года в матче против «Васланд-Беверен».

Международная карьера 
Дебютировал за национальную сборную на  29 мая 2009 года в матче со Сборной Чили (1-1), а 12 октября 2010 года, Воссен забил свой первый гол в матче отборочного турнира к Евро-2012 со Сборной Австрии (4-4).

Достижения 
 «Генк»
 Чемпион Бельгии: 2010/11
 Обладатель Кубка Бельгии (2): 2009, 2013
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2011

Клубная статистика 
По состоянию на 15 мая 2016 года

Примечания

Ссылки 
 guardian.touch-line.com

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»